, en japonais le nom poétique du neuvième mois du calendrier lunaire (septembre) ;

 , nom porté par trois navires de la Marine impériale japonaise et de la Force maritime d'autodéfense japonaise :
 le Nagatsuki, un destroyer de classe Asakaze en service de 1906 à 1930 ;
 le Nagatsuki, un destroyer de classe Mutsuki en service de 1927 à 1943 ;
 le Nagatsuki, un destroyer de classe Takatsuki en service de 1970 à 1996.

Nagatsuki